Giovanni Bonsi ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Bonsi (Maler) (Giovanni di Bonsi; vor 1348–~1376), italienischer Maler
 Giovanni Bonsi (Kardinal) (Jean de Bonsi; 1554–1621), italienischer Kardinal